Indijska konoplja može označavati biljke:

Indijska konoplja (Cannabis sativa) iz porodice Konoplje (Cannabaceae).  
Indijska konoplja (Apocynum cannabinum), iz porodice Apocynaceae.